Mese
 A róka és a holló (Le Corbeau et le renard) (1668) Jean de La Fontaine meséje
Rajzfilmek
 A róka és a holló (Le Corbeau et le renard) (1920) francia rajzfilm Marius O'Galop rendezésében
 A róka és a holló (1964) magyar rajzfilm Szabó Szabolcs rendezésében
 A róka és a holló (Le Corbeau et le renard) (1968) belga rajzfilm   Marcel Broodthaers rendezésben
 A róka és a holló (Le Corbeau et le renard) (1969) kanadai rajzfilm
 A róka és a holló (Le Corbeau et le renard) (1970) a La Fontaine-mesék című rajzfilmsorozat epizódja, Jankovics Marcell rendezésben
 A róka és a holló (2003) magyar rajzfilm Cakó Ferenc rendezésében